Еле́на Серге́евна Вайцехо́вская (род. 1 марта 1958 года, Львов, Украинская ССР) — советская спортсменка (прыжки в воду), российская спортивная журналистка.

Единственная спортсменка в истории СССР и России, победившая в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх (1976), член Международного зала спортивной славы плавания. Заслуженный мастер спорта СССР (1976). Первый лауреат медали Николая Озерова (2005).

Биография 
Родилась 1 марта 1958 года в семье известного советского тренера по плаванию Сергея Вайцеховского. Начала заниматься прыжками в воду в возрасте 9 лет под руководством Валентины Дедовой. Впервые прыгнула с десятиметровой вышки в 12 лет, а уже в 16 лет у неё была самая сложная программа в мире. В 1974 стала чемпионкой СССР и бронзовым призёром чемпионата Европы. На следующий год заняла 4 место на чемпионате мира.

На летние Олимпийские игры 1976 года попала почти случайно. Из-за болезни неудачно выступила на отборочном чемпионате страны, и после долгих дискуссий (и убедительной победы в контрольных соревнованиях над пятью претендентками на единственную вакансию) была включена в сборную третьим номером. Предполагалось, что для дебютантки успехом будет даже место в восьмёрке.

В Монреале Вайцеховская выиграла золотую медаль, став первой советской олимпийской чемпионкой среди женщин. По оценке главного тренера сборной СССР по плаванию Сергея Вайцеховского, на соревнованиях проявилось главное качество его дочери — умение добиться максимального результата именно тогда, когда всё препятствует этому.

В 1978 году карьера Вайцеховской вынужденно закончилась: накануне чемпионата мира при неудачном входе в воду спортсменка получила тяжёлую травму — разрыв плечевого сустава. Дальнейшие попытки продолжать прыгать были малоуспешными. В 1980 году за месяц до Игр в Москве 22-летняя Вайцеховская ушла из спорта. По её словам, победив на Олимпийских играх и добившись тем самым максимального спортивного результата, она почти полностью потеряла интерес к прыжкам в воду.

Окончила Государственный центральный институт физической культуры в Москве, в который поступила ещё в 1975 году, сразу после окончания школы. Вайцеховская собиралась продолжать учёбу в институте иностранных языков или в крайнем случае — на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Отговорил это делать отец, объяснив, что для качественной учёбы в таких вузах придётся бросить спорт, а для дальнейшей работы, которая наверняка будет связана со спортом, анатомию, физиологию и спортивную медицину желательно знать досконально.

После защиты диплома Вайцеховская год работала детским тренером, после чего стало понятно, что эта деятельность не приносит удовольствия и пользы. Пробовала работать на телевидении — комментировала соревнования, готовила и вела выпуски новостей. Также ездила с командами переводчиком (кроме английского, выученного в спецшколе, освоила французский, немецкий и португальский языки). Вышла замуж, родила троих детей (Елену, Алексея и Алину). Двое младших родились в Мурманске — там четыре года служил муж-офицер). В конце 1988 года семья вернулась в Москву.

Осенью 1989 года Вайцеховская начала работать штатным корреспондентом газеты «Советский спорт». Первое большое интервью («Я написал секретное письмо») взяла у собственного отца. Не раз отмечала, что это задание стало самым сложным из тех, что приходилось выполнять за всю журналистскую жизнь.

В 1991 году с группой журналистов ушла из газеты, чтобы создать новое СМИ — «Спорт-Экспресс». Карьера там началась с интервью с Раисой Максимовной Горбачёвой, за которое прислали благодарность из Кремля.

В 1992 и 1996 годах Вайцеховская признавалась лучшим спортивным журналистом России. В качестве обозревателя газеты работала на пяти Олимпийских играх, множестве чемпионатов мира. Пишет о плавании, фигурном катании, гимнастике, борьбе, тяжёлой атлетике, хоккее, лыжных гонках, биатлоне. Её принцип в журналистике — открывать спорт для болельщиков через выдающихся личностей, раскрывать психологию борьбы и людей.

Считает, что журналистика не может быть объективной, а журналист может быть интересен только своей точкой зрения.

В 1992 году Вайцеховская была введена в Зал спортивной славы плавания в США. Являлась членом пресс-комиссии Международной федерации плавания и Международной федерации объединённых стилей борьбы. В 2000 году была награждена Бронзовым орденом ФИЛА как лучший журналист, пишущий о борьбе.

В 2005 году за большой личный вклад в популяризацию физической культуры, спорта и спортивных достижений была награждена медалью Николая Озерова.

В 2017 году, проработав в «Спорт-Экспрессе» 26 лет, покинула издание и перешла на работу в редакцию «Р-Спорт» МИА «Россия сегодня».

Библиография 
 Штрафной круг Александра Тихонова / Автобиографический труд А. И. Тихонова, подготовленный при активном участии и помощи Елены Вайцеховской. — 2006.
 Слёзы на льду. — : Амфора, 2007.
 Мои Олимпийские игры. — : Эксмо, 2008.
 Москвины: Лёд для двоих / Книга о тренерах по фигурному катанию Игоре Борисовиче и Тамаре Николаевне Москвиных. — : Амфора, 2011.

Стала тренером команды спортивно-развлекательного шоу «Большие гонки».

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 Блог на сайте liveinternet.ru
 Интервью Алексею Дудину
 10 лет в «Спорт-Экспресс»
 Прямая линия с читателями журнала «Лыжный спорт»
 Штрафной круг Александра Тихонова

Прыгуны в воду СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1976 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Журналистки СССР
Журналистки России
Спортивные комментаторы СССР
Спортивные журналисты России
Журналисты газеты «Советский спорт»
Журналисты газеты «Спорт-Экспресс»